

Шаванн () - муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Шаванн () - муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Шаванн () - муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона

Шаванн-де-Буа — громада в кантоні Во
 Шаванн-ле-Верон — громада в кантоні Во
 Шаванн-ле-Шен — громада в кантоні Во
 Шаванн-пре-Ренан — громада в кантоні Во
 Шаванн-сюр-Мудон — громада в кантоні Во